Jean-Claude Grumberg (1939-), dramaturge, scénariste et écrivain français, père d'Olga Grumberg.
 Olga Grumberg (1970-), actrice française, fille de Jean-Claude Grumberg.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif